Южний Урал — село, Оренбурзький район, Оренбурзька область, Росія
 «Южний Урал» — хокейний клуб з міста Орськ, Росія